Paulo Sérgio est un prénom portugais. Il est utilisé comme pseudonyme par certains joueurs de football.

Pseudonyme 

 Paulo Sérgio (1954-), Paulo Sérgio de Oliveira Lima, footballeur brésilien, ayant participé à la coupe du monde de football de 1982 ;
 Paulo Sérgio (1968-), Paulo Sérgio Bento Brito, entraîneur de football portugais.
 Paulo Sérgio (1969-), Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, footballeur brésilien, ayant remporté la coupe du monde de football de 1994 ;
 Paulo Sérgio (1976-), Paulo Sérgio Rodrigues Duarte de Almeida, footballeur portugais ;
 Paulo Sérgio (1984-), Paulo Sérgio Moreira Gonçalves, footballeur portugais ;

Prénom 

 Paulo Sérgio Rosa dit Viola (1969-), footballeur brésilien né en 1969, ayant remporté la coupe du monde de football de 1994 ;

Voir aussi